

18-та окрема бригада армійської авіації (Україна) — бригада Збройних сил України, оснащена бойовими гелікоптерами.
 18-та бригада радіаційного, хімічного, біологічного захисту (Україна) — розформована бригада Південного оперативного командування Збройних сил України.

18-та окрема мотострілецька бригада (РФ, 1-го формування) — бригада Сухопутних військ Росії, що брала участь у першій російсько-чеченській війні.
 18-та окрема мотострілецька бригада (РФ) — бригада Сухопутних військ Росії, що брала участь у війні на Донбасі.

18-та Тернопільська бригада УГА